Salzman ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Salzman (1931–2016), US-amerikanischer Regisseur
 Eric Salzman (1933–2017), US-amerikanischer Komponist 
 Linda Salzman Sagan (* 1940), US-amerikanische Künstlerin und Autorin
 Mark Salzman (* 1959), US-amerikanischer Autor
 Pawel Jakowlewitsch Salzman (1912–1985), russischer Künstler und Schriftsteller
 Philip Carl Salzman (* 1940), US-amerikanischer Anthropologe und Hochschullehrer 
 Pnina Salzman (1922–2006), israelische Pianistin
 Theo Salzman (1907–1982), österreichisch-US-amerikanischer Cellist

Siehe auch:
 Salzmann
 Saltzman